City Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 City Lake (Indiana)
 City Lake (Nash County, North Carolina)
 City Lake (Surry County, North Carolina)
 City Lake (Oklahoma)
 City Lake (Henderson County, Texas)
 City Lake (San Augustine County, Texas)

Siehe auch:
 Lake City